

Biografia 
Era figlia del conte Amedeo II di Savoia e di Giovanna di Ginevra.

Si hanno scarse notizie riguardo a questo membro della grande famiglia Savoia.

Si sa che venne data in sposa al marchese Ottone II di Monferrato. Le due famiglie confinanti erano spesso in lotta tra loro, pertanto l'unione sancì un periodo di tregua.

Costanza diede alla luce sicuramente due figli maschi:
Guglielmo IV (1040-1100), succeduto al padre;
Arrigo (?-1126), da cui si originarono i Marchesi di Occimiano.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
Conte di Savoia
Ducato di Savoia
Marchese del Monferrato

Costanza